Klösterle (süddeutsch für kleines Kloster) bezeichnet

Orte  oder Gemeinden

in Deutschland:
 Klösterle (Bad Rippoldsau-Schapbach), Zinken der Gemeinde Bad Rippoldsau-Schapbach, Landkreis Freudenstadt, Baden-Württemberg

In Österreich
 Klösterle, Gemeinde im Bezirk Bludenz
 Klösterle (Innerteuchen), Gemeinde Arriach, Kärnten
 Klösterle, Flurname (und  Skipiste) auf dem Berg Gerlitzen nahe Annenheim (Treffen am Ossiacher See), Bezirk Villach Land, Kärnten

In Tschechien ehemalige deutsche Ortsnamen
 Klösterle, jetzt Klášterec nad Orlicí, Gemeinde in der Region Pardubický
 Klösterle an der Eger, jetzt  Klášterec nad Ohří, Stadt in der Region Ústecký
 Klösterle, jetzt Klášterec (Olšany), Ortsteil der Gemeinde Olšany, Region Olomoucký
 Klösterle, jetzt Klášterec, Ortsteil der Stadt Vimperk, Region Jihočeský

Religiöse Einrichtungen

Ehemalige Beginenhäuser
 Klösterle (Bad Cannstatt), Fachwerkhaus von etwa 1465, ältestes erhaltenes Gebäude im Großraum Stuttgart
 Beginen-Klösterle (Buchen) in Buchen (Odenwald)
 Klösterle (Nürtingen), Fachwerkhaus in Nürtingen
 Klösterle (Schwäbisch Gmünd), ehemaliges Beginenhaus und anschließendes Franziskanerterziarinnenkloster in Schwäbisch Gmünd, Ostalbkreis, Baden-Württemberg

Weitere religiöse Einrichtungen
 Pilgerhospiz Klösterle, historische Pilgerbeherbungsstätte nahe dem Weiler St. Florian in der Gemeinde Neumarkt, Südtirol, Italien, siehe  Neumarkt (Südtirol)#Sehenswürdigkeiten 

 (unsicher) Klösterle, angeblicher Name für ehemaliges Franziskanerkloster Nördlingen in Landkreis Donau-Ries, Bayern 

Siehe auch:
 Klösterl
 Klösterlein
 Klösterli